Corallo ist der Familienname folgender Personen:
 Gino Corallo (1910–2003), italienischer Theologe 
 Anthony Corallo (1913–2000), italoamerikanischer Gangster